Die Q School 2012/3 war das letzte von drei Qualifikationsturnieren für die Snooker-Saison 2012/13. Es wurde vom 25. bis 29. Mai 2012 in der World Snooker Academy in Sheffield ausgetragen.

Modus 
Die 115 gemeldeten Spieler wurden 4 Gruppen zugelost. Jede Gruppe spielte im K.-o.-System einen Gruppensieger aus, der einen Platz auf der Main Tour der Saison 2012/13 und 2013/14 erhielt.

Sämtliche Spiele wurden im Best-of-7-Modus gespielt.

 Spieler, die in der abgelaufenen Saison 2011/12 Main-Tour-Spieler waren, jedoch aus der Weltrangliste herausfielen und eine direkte Wiederqualifikation anstrebten, sind mit einem "" gekennzeichnet.
 Spieler, die für die Q School gemeldet waren, die Qualifikation für die Main-Tour jedoch auf anderem Wege schafften (z. B. Nominierung durch den Landesverband oder internationale Meisterschaften), sind mit einem "" gekennzeichnet.
 Spieler, die im ersten oder zweiten Qualifikationsturnier gewannen und somit bereits für die Saison 2012/13 qualifiziert waren, sind mit einem "" gekennzeichnet.

Ergebnisse

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Century-Breaks

Q School Order of Merit 
World Snooker kündigte an, dass auf Basis der gewonnenen Spiele und Frames eine Rangliste (die Q School-Order-of-Merit) erstellt werden sollte. Diese wurde allerdings aus ungenannten Gründen niemals veröffentlicht. Anhand dieser Rangliste wollte man die Ranglisten-Turniere der Saison 2012/13 für die nicht mindestens 96 der Profispieler gemeldet hatten mit den besten nicht für die Main Tour qualifizierten Q School-Spielern auffüllen. In Ermangelung einer offiziellen Order-of-Merit geben nur einige Beiträge in Snookerforen Auskunft über die tatsächliche Rangliste.

Folgende Spieler nahmen in der Folgesaison an den Qualifikationsrunden der Ranglistenturniere teil:
 Gareth Allen (Shanghai Masters, International Championship, UK Championship, Haikou World Open, China Open, Welsh Open)
 Justin Astley (Australian Goldfields Open, Haikou World Open, China Open, Welsh Open)
 Jordan Brown (German Masters, Welsh Open)
 Jeff Cundy (Australian Goldfields Open)
 Adrian Gunnell (Wuxi Classic, Australian Goldfields Open, German Masters)
 Duane Jones (Wuxi Classic, Australian Goldfields Open, UK Championship, Haikou World Open, Welsh Open)
 Mitchell Mann (Australian Goldfields Open)
 Fraser Patrick (Wuxi Classic, Australian Goldfields Open, Shanghai Masters, International Championship, UK Championship, German Masters, China Open, Snookerweltmeisterschaft)
 Lee Spick (Australian Goldfields Open)
 Allan Taylor (Australian Goldfields Open)
 Michael Wild (Wuxi Classic, Australian Goldfields Open, Haikou World Open, China Open)

Einige Spieler (z. B. Gareth Allen und Scott Donaldson) verzichteten auf die Teilnahme an den ersten Ranglistenturnieren, um sich noch über die EBSA-Snookereuropameisterschaft für die Main Tour zu qualifizieren. Donaldson gelang dies dann auch.

Anmerkungen

Einzelnachweise 

2012 3
Snookerveranstaltung 2012
Billardturnier in Sheffield